Bodle ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bodle (1787–1835), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Douglas Bodle (* 1923), kanadischer Organist, Pianist, Cembalist und Musikpädagoge
 Jamie Bodle (* 1972), englischer Snookerspieler

Siehe auch:

 Bodel